Carnival steht für:
 Carnival (Volksfest), Form des amerikanischen Jahrmarktes
 Kia Carnival, PKW-Modell
 Carnival Corporation & plc, britisch-amerikanisches Kreuzfahrtunternehmen

Siehe auch:
 Carnivale (Begriffsklärung)
 Karneval, Fastnacht und Fasching